Škoda Fabia je gradski automobil češke marke Škoda i proizvodi se od 1999. godine.



Prva generacija 

Prva generacija Škode Fabije se proizvodila od 1999. do 2007. godine. Redizajnirana je u kolovozu 2004.

Motori

Verzije 
 Limuzina
 Karavan

Druga generacija 

Druga generacija Škode Fabia se proizvodila od 2007. do 2014. godine. Redizajnirana je u svibnju 2010.

Motori

Verzije 
 Limuzina
 Karavan

Vanjske poveznice 

Škoda Hrvatska

Fabia